Соа́рес (; более правильное написание , ,; , )) — португальская фамилия. Испанский аналог — . Известные носители:

 Соарес, Бруно (род. 1982) — бразильский профессиональный теннисист.
 Соарес, Бруно Габриэл (род. 1988) — бразильский футболист, защитник.
 Суарис, Витал (1874—1933) — бразильский государственный деятель, вице-президент Бразилии.
 Соарес, Марсело дос Рейс (род. 1974) — испанский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Соарес, Франсиско (род. 1991) — бразильский футболист, нападающий.
 Соарес, Франсиско (1605—1659) — португальский схоласт, теолог-иезуит. Его не следует путать с испанским теологом Франсиско Суаресом (1548—1617).

 Суарис ди Соуза, Франсиску Белизариу (1839—1889) — бразильский политический и государственный деятель.
 Суарис ди Фария, Фабрисиу Бруну (Фабрисио Бруно; род. 1996) — бразильский футболист, защитник.